Diese Liste der Einträge in das National Register of Historic Places in New Mexico gibt die nach den 33 Countys in New Mexico geordneten Einträge in das  National Register of Historic Places an. Insgesamt gibt es in diesem US-Bundesstaat über 1100 Einträge, die sich auf alle Countys verteilen. Davon sind 46 Anwesen oder Stätten wegen ihrer besonderen Bedeutung National Historic Landmarks.

Die unten angegebenen Countylisten enthalten alle diese Einträge im jeweiligen County. Die in den Listen verwendeten Namen entsprechen der Version, unter der der Eintrag in das National Register erfolgte; einige dieser Namen sind deswegen möglicherweise ungewohnt oder die Namen haben sich seit dem Eintrag geändert.

Belege

Siehe auch 

Liste der National Historic Landmarks in New Mexico
New Mexico State Register of Cultural Properties

!